Geisenhofen ist der Name von Ortsteilen

 Geisenhofen (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Geisenhofen (Mömbris), früherer selbstständiger Ort, der heute mit Königshofen in Bayern baulich verwachsen ist
 Geisenhofen (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Geisenhofen (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern